Congosto puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Congosto (Burgos), localidad del municipio de Humada, provincia de Burgos.
 San Andrés del Congosto, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Congosto (León), municipio de la provincia de León.
 Quintana y Congosto, municipio de la provincia de León.
 Congosto de Valdavia, municipio de la provincia de Palencia.
 Puente del Congosto, municipio de la provincia de Salamanca.

Accidentes geográficos 
 Congosto de Ventamillo, cañón que da acceso al Valle de Benasque, provincia de Huesca.
 Congosto de Sopeira, zona especial de conservación en Sopeira, provincia de Huesca.
 Congosto del Entremont, desfiladero natural sobre el río Cinca.

Otros 
 Estación de Congosto, estación del Metro de Madrid.
 Congosto (apellido), apellido.